

Film en televisie 
 The Knowledge (film), een Britse dramedy uit 1979
 BBC Knowledge (televisiekanaal), een Brits televisiekanaal
 Knowledge Channel, een Filipijns educatief televisiekanaal
 Knowledge Network, een Canadees educatief televisiekanaal
 Knowledge TV, een Amerikaans televisiekanaal

Kunst 
 The Knowledge (kunstwerk), een kunstwerk van Harrell Fletcher en Avalon Kalin in Portland in de Verenigde Staten

Muziek

Bands 
 Knowledge (band), een Jamaicaanse reggaegroep
 Knowledge, een punkband opgericht door de Amerikaanse zanger Nick Traina
 Knowledge, een Engelse rapper

Werken 
 Knowledge (nummer), een nummer van de Amerikaanse ska-punkband Operation Ivy
 The Knowledge (album), een album van de Engelse rockband Squeeze

Tijdschriften 
 Knowledge (tijdschrift), een Brits sciencefictiontijdschrift dat werd uitgebracht tussen 1881 en 1918
 BBC Knowledge (tijdschrift), een Brits sciencefictiontijdschrift dat werd uitgebracht tussen 2008 en 2012

Zie ook 
 Vrije kennis, ook open knowledge, een concept waarbij werken onder een open licentie worden gepubliceerd
 Open Knowledge Foundation, een internationale stichting die vrije kennis nastreeft
 Kenniswerk, ook knowledge work, een type werk waarbij de productie van kennis centraal staat
 Knowledge Musona, een Zimbabwaanse voetballer
 Knxwledge, een Amerikaanse hiphopproducer

